Schin (Arabisch), de dertiende letter uit het Arabisch alfabet
 Schin (Hebreeuws), de eenentwintigste letter uit het Hebreeuws alfabet
 Schin op Geul, een kerkdorp in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg